Эбру Каваклыоглу (; ), урождённая Елена Николаевна Копытова — российская и турецкая легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции, кроссу и экидэну. В период 1992—1998 годов выступала за сборную России по лёгкой атлетике, в 1999—2004 годах представляла Турцию. Многократная победительница и призёрка национальных чемпионатов, чемпионка Средиземноморских игр в Тунисе, участница трёх летних Олимпийских игр.

Биография 
Елена Николаевна Копытова родилась 14 марта 1970 года в городе Шадринске Курганской области РСФСР.

Занималась бегом на отделении лёгкой атлетики в Детско-юношеской спортивной школе города Шадринска. Первый тренер — Измайлова Галина Григорьевна. В 1989 году окончила Шадринский техникум физической культуры. Работала инструктором Курганского облспорткомитета. Окончила Шадринский государственный педагогический институт, где училась на факультете физической культуры и спорта. Тренер — Кислицин Михаил Михайлович, заслуженный тренер России.

Участник первенства Европы среди юниоров 1989 года в Югославии. Заняла 6 место в беге на 800 метров.

В сезоне 1992 года выиграла серебряную медаль в беге на 3000 метров на Мемориале братьев Знаменских в Москве. Благодаря череде удачных выступлений вошла в состав Объединённой команды, собранной из спортсменов бывших советских республик для участия в летних Олимпийских играх в Барселоне — в итоге в дисциплине 3000 метров финишировала здесь шестой.

На чемпионате России 1993 года в Москве взяла бронзу в беге на 3000 метров, уступив Елене Романовой и Людмиле Борисовой. В той же дисциплине стала серебряной призёркой на Кубке Европы в Риме, показала одиннадцатый результат на чемпионате мира в Штутгарте. Также в этом сезоне проявила себя в кроссе: выиграла бронзовую медаль на открытом чемпионате России в Кисловодске, закрыла тридцатку сильнейших на кроссовом чемпионате мира в Аморебьета-Эчано. Была лучшей на Иокогамском международном женском экидэне, стала второй на экидэне в Тибе.

В 1994 году на открытом чемпионате России по кроссу в Кисловодске выиграла серебряную медаль, тогда как на чемпионате мира по кроссу в Будапеште вновь стала тридцатой в личном зачёте. Отметилась выступлением на чемпионате мира по экидэну в Литохороне, где вместе со своими соотечественницами завоевала золотую медаль. Помимо этого, выиграла международные женские экидэны в Иокогаме и Сеуле.

После некоторого перерыва в 1997 году возобновила спортивную карьеру, в частности одержала победу в беге на 5000 метров на чемпионате России в Туле. При этом на чемпионате мира в Афинах остановилась на предварительном квалификационном этапе. Принимала участие в кроссовом чемпионате мира в Турине.

В 1998 году на чемпионате России в Москве стала серебряной призёркой на дистанции 5000 метров. В той же дисциплине заняла 17-е место на чемпионате Европы в Будапеште. Расположилась на шестой позиции на чемпионате мира по экидэну в Манаусе.

Выступления за команду Турции 
В 1999 году Копытова получила турецкое гражданство с именем Эбру Каваклыоглу через договорный брак с братом турецкого спортсмена , переехала на постоянное жительство в Турцию и начиная с этого времени представляла на международных соревнованиях турецкую национальную сборную. Так, в этом сезоне под турецким флагом она стартовала на чемпионате мира в Севилье, где в беге на 5000 метров финишировала пятой.

В 2000 году в беге на 3000 метров выступила на чемпионате Европы в помещении в Генте, представляла Турцию в беге на 5000 метров на Олимпийских играх в Сиднее — в обоих случаях в финал не вышла.

В 2001 году побывала на Средиземноморских играх в Тунисе, откуда привезла награды бронзового и золотого достоинства, выигранные на дистанциях 1500 и 5000 метров соответственно.

Принимала участие в Олимпийских играх 2004 года в Афинах — в программе бега на 5000 метров с результатом 15:52,39 не смогла пройти квалификацию.

В 33 года закончила спортивную карьеру из-за болезни после травм (межпозвоночная грыжа, больная поясница). После олимпиады в Барселоне в Российском научном центре «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Илизарова в Кургане делали дерицепцию диска. Перед олимпиадой в Афинах делала операцию в Турции, но она прошла неудачно. Повторно прооперировалась снова в институте имени академика Г. А. Илизарова.

Работает тренером. В Стамбуле занималась с детьми, в основном работала с бегуньей .

Награды и звания 
 Мастер спорта России международного класса
 Летние Олимпийские игры 1992 год, Барселона, Испания — 6 место в беге на 3000 м
 Летние Олимпийские игры 2000 год, Сидней, Австралия — раунд 1 — 15:49.15 в беге на 5000 м
 Летние Олимпийские игры 2004 год, Афины, Греция — 14 место — раунд 1 — 15:52.39 в беге на 5000 м
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1993 год, Штутгарт, Германия — 11 место
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1997 год, Афины, Греция — квалификационный раунд
 Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999 год, Севилья, Испания — 5 место
 Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 1993 год, Аморебьета-Эчано, Испания — 30 место
 Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 1994 год, Будапешт, Венгрия — 30 место
 Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 1997 год, Турин, Италия
 Чемпионат мира по экидену 1994 год, Литохорон, Греция —  место 
 Чемпионат мира по экидену 1998 год, Манаус, Бразилия — 6 место
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 1998 год, Будапешт, Венгрия — 17 место
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2000 год, Гент, Бельгия
 Кубок Европы по лёгкой атлетике 1993 год, Рим, Италия —  место в беге на 3000 м
 Первенство Европы среди юниоров 1989 год, Югославия, — 6 место в беге на 800 м 
 Средиземноморские игры 2001 год, Тунис —  место в беге на 1500 м
 Средиземноморские игры 2001 год, Тунис —  место в беге на 5000 м
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1993 год, Москва —  место в беге на 3000 м
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1993 год, Кисловодск —  место в кроссе на 4,725 км
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1994 год, Кисловодск —  место в кроссе на 5 км 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1997 год, Тула —  место в беге на 5000 м
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 1998 год, Москва —  место в беге на 5000 м
 Мемориал братьев Знаменских 1992  год —  в беге на 3000 метров

Семья 
В 1999 году для получения турецкого гражданства заключила договорный брак с братом турецкого спортсмена .

Муж Анатолий Бычков – в прошлом спортсмен, а ныне тренер; сын Арсений (род. в г. Шадринске). Живут в городе Мармарис ила Мугла Турции.

Примечания 

Выпускники Зауральского колледжа физической культуры и здоровья
Бегуны на длинные дистанции России
Бегуны по пересечённой местности России
Бегуны на длинные дистанции Турции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Иммигрировавшие в Турцию из России
Выпускники Шадринского государственного педагогического института
Спортсмены Курганской области
Тренеры Стамбула
Персоналии:Ил Мугла